Cyryl I (arcybiskup Cypru)
 Cyryl I (metropolita kijowski)
 Cyryl I (patriarcha Moskwy)
 Cyryl Lukaris – patriarcha Konstantynopola jako Cyryl I (1612, 1620–1623, 1623–1633, 1633–1634, 1634–1635 i 1637–1638)